Área metropolitana de Gainesville puede referirse a:

 Área metropolitana de Gainesville (Florida), en Florida, Estados Unidos; o
 Área metropolitana de Gainesville (Georgia), en Georgia, Estados Unidos.